Tammisto steht für:

 Tammistu (Hiiu), ein Dorf auf der zweitgrößten estnischen Insel Hiiumaa

Tammisto ist der Familienname folgender Personen:

 Aarne Tammisto (1915–1978), finnischer Sprinter